

Persone
 Giovanni Battista Schiapparelli (1795-1863) – farmacista italiano
 Stefano Schiapparelli (1901-1985) – partigiano, antifascista e politico italiano

Altro
 Società Anonima Stabilimenti Chimici Schiapparelli – azienda italiana di prodotti chimico-farmaceutici

Pagine correlate
 Schiaparelli